Бело-Поле — топоним:

Болгария 
 Бело-Поле (Благоевградская область)
 Бело-Поле (Видинская область)

Северная Македония 
 Бело-Поле — село в общине Долнени

Сербия 
 Бело-Поле (город)
 Бело-Поле — село в общине Обреновац
 Бело-Поле — село в общине Горни-Милановац
 Бело-Поле — село в общине Рашка
 Бело-Поле — село в общине Брус
 Бело-Поле — село в общине Куршумлия
 Бело-Поле — село в общине Подуево
 Бело-Поле — село в общине Исток
 Бело-Поле — село в общине Печ
 Бело-Поле — село в общине Пирот

Черногория 
 Бело-Поле — город
 Бело-Поле — община

См. также 
 Белое Поле